Miami Open 2016, właśc. Miami Open presented by Itaú 2016 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier Mandatory w sezonie 2016 z cyklu Miami Open rozgrywany w dniach 22 marca–3 kwietnia 2016 roku w Miami na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 6 844 139 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2016 w tenisie ziemnym
2016
2016 w Stanach Zjednoczonych